

Geografia

Germania 
 Mettendorf – comune nel circondario dell'Eifel-Bitburg-Prüm (Renania-Palatinato)
 Mettendorf – ex comune ora frazione di Greding, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)

Svizzera 
 Mettendorf – ex comune ora frazione di Hüttlingen, comune nel distretto di Frauenfeld (Canton Turgovia)